Suraž může být:

 Suraž (Rusko) – město v Brjanské oblasti v Rusku
 Suraž (Bělorusko) – sídlo městského typu ve Vitebské oblasti v Bělorusku
 Suraž (Ukrajina) – vesnice v Ternopilské oblasti na Ukrajině

Externí odkazy